Austria:
 St. Radegund – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 St. Radegund bei Graz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Zobacz też:
 Radegunda
 Sankt Radegund